Sükhbaatar est un nom mongol. Sükh () signifiant hache et baatar () héros, on peut traduire Sükhbaatar par : le héros à la hache.

Personnes 
 Damdin Sükhbaatar, surnommé , est considéré comme l’âme de la révolution mongole.
 Sühbaataryn Yanjmaa, sa femme, puis veuve, qui fut présidente de la Mongolie.
 Sükhbaataryn Sürenjav
 Tsegmidijn Sükhbaatar, auteur, avec Jacques Legrand, d'un dictionnaire français-mongol.

Lieux 
Le nom de Damdin Sükhbaatar a été donné à différents lieux de Mongolie :
 l'aïmag de Sükhbaatar, une des 21 provinces du pays ;
 le sum de Sükhbaatar, un des 13 districts de la province du même nom ; 
 le khoroo de Sükhbaatar, un des 9 khoroo (arrondissement) de la capitale Oulan-Bator ;
 la ville de Sükhbaatar, capitale de la province de Selenge ;
 la place Sükhbaatar, ancien nom de la place principale d'Oulan-Bator où se trouve le Parlement, renommée place Chingis Khaan ;
 le mausolée de Sükhbaatar, monument à la gloire de Damdin Sükhbaatar, à Oulan-Bator.

Divers 
 Sükhbaatar (film).

Homonymie de patronyme